Neopachygaster är ett släkte av tvåvingar. Neopachygaster ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vapenflugor
Neopachygaster